John Costello se réfère à :

John A. Costello (1891-1976), homme politique irlandais
John Costello (1960-), joueur dans la ligue majeure de baseball

Voir aussi
John Costelloe, membre de Seanad Éireann de 1963–65